Энге — река в Эстонии.
 Энге — деревня в Эстонии.
 Энге, Томаш — чешский гонщик.